Сако:

Топонимы 
 Сако — река в Новой Англии.
 Сако (Миссури)
 Сако (Монтана)
 Сако — город в округе Йорк, в штате Мэн, США.
 Сако — залив в штате Мэн.
 Сако — деревня в Чаде.

Персоналии 
Sako:
 Сако, Бакари (род. 1988) — малийский футболист.
 Сако, Сюити (1887—1949) — японский дипломат.

Sakho:
 Сако, Диафра (род. 1989) — сенегальский футболист.
  (род. 1977) — сенегальский футболист.
 Сако, Мамаду (род. 1990) — французский футболист.

Zacho:
 Сако, Кристиан (1843—1913) — датский художник-пейзажист.
 Сако, Микаэль (род. 1996) — датский футболист.

См. также 
 Сакко (значения)
 Сахо